Pikador může být:
 Pikador (zápasník) – zápasník s býky vyzbrojený kopím,
 původní označení pro párek v rohlíku rozšířené především v jižních Čechách

Externí odkazy